Union internationale des chemins de fer - Internationale Spoorwegunie
Rijtuigcodes van de UIC (Internationale Spoorwegunie)
UIC-eigendomscode & UIC-landencode
UIC-X-rijtuigen van de DB, rijtuigtype, zie ook ICK en ICL voor de wagons gebruikt door de NS
UIC Leaflets, technische specificaties ten behoeve van spoorwegen, uitgegeven door de UIC.
UEFA Intertoto Cup
Universiteit van Illinois te Chicago